RATS peut faire référence à :
 Regression Analysis of Time Series, un logiciel de statistiques,
 Rough Auditing Tool for Security, un autre logiciel,

voir aussi : Rat (homonymie)